Electronica bezeichnet:
 Electronica (Musik), eine Sammelbezeichnung elektronisch erzeugter (Tanz-)Musik
 electronica (Messe), eine Fachmesse für Elektrotechnik, Maschinenbau und Telekommunikation
 electronica, eine Heftreihe aus dem Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik

Siehe auch:

 Electronica’s
 Elektronika (Begriffsklärung)
 Electronic